И́нтер — распространённое начало у многих слов, чей смысл, как правило, связан с межнациональными и международными отношениями. Как правило, используется различными организациями в своих названиях, чтобы подчеркнуть международный статус. Интер = меж, между, посреди, вместе (лат.). Например —  — всемирный, международный.

 Коммунистический интернационал — международное рабочее движение, образованное в XIX веке.
 «Интер РАО ЕЭС» — российская энергетическая компания, оператор экспорта-импорта электроэнергии и энерготрейдер.
 «Интер» — украинский телеканал.
 «Интер+» — международная версия телеканала «Интер».
 
 См. также , Интерсконто.
 «Интер» — испанский мини-футбольный клуб из города Алькала-де-Энарес (округ Мадрид).
 «Интерблок» — словенский футбольный клуб из города Любляна.
 «ИнтерЛенПром» — ранее существовавший женский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

Другое 
 «Интер» — сорт болгарских сигарет.

См. также 
 «Интер Арена» — стадион в Баку, Азербайджан.

Примечания